N30 oder N 30 bezeichnet:

 Route nationale 30, Nationalstraße in Frankreich
 N30 (Guinea), Fernstraße in Guinea
 N30 (Niger), Fernstraße in Niger
 N30 (Togo), Fernstraße in Togo